Иван Томашевич:
 Томашевич, Иван (1892—1945) — хорватский военачальник, генерал армии Независимого государства Хорватия.
 Томашевич, Иван Александрович (1890—1937) — советский военный деятель, комдив.